VHS peut faire référence à :

Technologie 
 , un standard pour l’enregistrement vidéo sur bande magnétique ;
 S-VHS pour Super VHS, un standard audiovisuel dérivé du précédent ;
 D-VHS pour , un format vidéo numérique introduit en 1998 ;

Cinéma 
 V/H/S, un film d'horreur américain sorti en 2012 ;
 V/H/S/2, la suite du film précédent, sortie en 2013 ;
 V/H/S Viral, la suite et fin de la trilogie, sortie en 2014 ;
 VHS Kahloucha, un film documentaire tunisien sorti en 2007 ;

Musique 
 VHS, premier album du groupe de rock américain  ;
 VHS or Beta, un groupe rock, house et disco américain ;

Autres 
 VHS J125601.92-125723.9, une naine brune ;
 Virus Herpes simplex, un virus, de la famille des Herpesviridae, qui provoque l’herpès buccal et/ou génital ;
 Vivant Human Specimen, une bande dessinée écrite et réalisée par Plumy ;
 Vesoul Haute-Saône Football, club de football de Vesoul ;
 VHS, un fusil d'assaut croate.